Il singolare del torneo di tennis Welsh Open 1972, facente parte del Women's International Grand Prix 1972, ha avuto come vincitrice Kerry Melville che ha battuto in finale Virginia Wade 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Virginia Wade (finale)
 Kerry Melville (Campionessa)
 Assente
 Helen Gourlay (quarti di finale)

 Joyce Williams (semifinali)
 Winnie Shaw (semifinali)
 Judy Tegart Dalton (secondo turno)
 Patti Hogan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Welsh Open 1972